Антонов Віктор Іванович — український науковець і міністр
 Антонов Віктор Леонідович — український архітектор
 Антонов Віктор Федорович (1977—2022) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.